Belor (Ngaringan)
 Belor (Purwoasri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing